Серге́й Серге́евич Тара́сов:
 Тарасов, Сергей Сергеевич (род. 1983) — российский биатлонист.
 Тарасов, Сергей Сергеевич (род. 1933) — советский и российский режиссёр и сценарист.
 Тарасов, Сергей Сергеевич (род. 1988) — российский сноубордист, член олимпийской сборной на Олимпиаде в Сочи.